Ел Гарбансиљо има више значења:

 Ел Гарбансиљо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Гарбансиљо, Ескина дел Гарбансиљо (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику